Nationaal park Garphyttan
 Garphyttan (plaats)